Condado de Page o Page County es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
 Condado de Page (Iowa)
 Condado de Page (Virginia)